Girardi est un nom propre d’origine italienne qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Girardi, famille patricienne de Venise ;
 Alexander Girardi (1850-1918), acteur et chanteur autrichien ;
 Guido Girardi (1961-), homme politique chilien ;
 Joe Girardi (1964-), manager actuel des Yankees de New York ;
 Raymond Girardi (1952-), syndicaliste et homme politique français ;
 Ulrico Girardi (1930-1986), bobeur italien.

Zoologie 
 Rexwithius girardi, espèce de pseudoscorpions de la famille des Withiidae.

Patronyme italien